Saelices puede referirse a:

Divisiones administrativas

Provincia de Cuenca
 Saelices, municipio.

Provincia de Guadalajara
 Riba de Saelices, municipio.
 Saelices de la Sal, municipio.
 Salinas de Saelices, en dicho municipio.

Provincia de León
 Saelices del Río, localidad del municipio de Cea.
 Saelices de Sabero, localidad del municipio de Sabero.
 Saelices del Payuelo, localidad del municipio de Valdepolo.

Provincia de Salamanca
 Saelices el Chico, municipio.
 Villa romana de Saelices el Chico, en dicho municipio.

Provincia de Valladolid
 Saelices de Mayorga, municipio.

Apellido
Antonio Saelices, protésico dental español de comienzos del siglo XIX.